Il singolare maschile dello Samsung Securities Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Lu Yen-Hsun era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Germain Gigounon.

Dušan Lajović ha battuto in finale Julian Reister che si è ritirato per malattia.

Teste di serie 

  Lu Yen-Hsun (primo turno)
  Julian Reister (Final, ritiro, malattia)
  Blaž Kavčič (semifinali)
  Gō Soeda (quarti di finale)

  Dušan Lajović (Campione)
  Yūichi Sugita (semifinali)
  Daniel Evans (secondo turno)
  Hiroki Moriya (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Samsung Securities Cup 2013
ATP Challenger Tour 2013